Swetosław – imię męskie
 Teodor Swetosław – car bułgarski 
 Swetosław – wieś w Bułgarii, w obwodzie Chaskowo
 Swetosław – wieś w Bułgarii, w obwodzie Silistra

Zobacz też 
 Światosław